Müller oder Mueller steht für:
 Müller (Beruf), Berufsbezeichnung für Beschäftigte in der Herstellung von Mehl und anderen pflanzlichen Produkten
 Müller, Ausprägung des Maikäfers, siehe Feldmaikäfer #Feldmaikäfer und der Mensch

geographische Objekte:
 Mount Mueller, Berg im Kempland, Antarktika
 Müller-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Müller-Schelfeis, Schelfeis an der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika

 Müller Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Johannes-Müller-Kamm, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land

 Mueller Glacier, Gletscher in der Region Canterbury, Neuseeland
 Mueller Lake, Gletschersee in der Region Canterbury, Neuseeland
 Lake Mueller, See in der Region West Coast, Neuseeland

im Weltall:
 Müller (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (4031) Mueller, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Müller (Familienname) (Mueller), deutscher Familienname  – dort auch zu Namensträgern
 Müller (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht  – dort auch zur Genealogie der Familienmitglieder
 Müller (anhaltisches Patriziergeschlecht)
 Müller (Patrizierfamilie, mit den Säulen)
 Müller (Fußballspieler, Brasilien) (eigentlich Luís Antônio Corrêa da Costa; * 1966), brasilianischer Fußballspieler

Unternehmen:
 Müller-Brot, deutsche Großbäckerei
 Müller (Handelskette), deutsches Handelsunternehmen
 Müller (Automobilhersteller), Hersteller von Automobilen aus Österreich-Ungarn
 Müller – Die lila Logistik, deutsches Logistikunternehmen
 Unternehmensgruppe Theo Müller, deutscher Hersteller von Milchprodukten
 Wm. H. Müller & Co., Reederei in Rotterdam
 Alfred Müller AG, Schweizer Bauunternehmen
 Gebrüder Müller Griesheim, deutscher Flugzeughersteller
 Lars Müller Publishers, Schweizer Buchverlag
 Otto Müller Verlag, Verlag in Salzburg
 Müller & Schade, Schweizer Musikverlag
 Verlagsgesellschaft Rudolf Müller
 Müller Weingarten, Hersteller von hydraulischen und mechanischen Pressen
 Müller Hammerwerk, Hersteller von Werkzeugen
 Mueller Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mueller Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mueller Water Products, US-amerikanisches Unternehmen

Siehe auch:
 Müllerin
 Mühler
 Möller Familienname
 Miller
 Muller
 Myller
 Mlynar
 Mülner
 Müllner
 Müllerstraße
 Müllerturm